MIP est une abréviation ou un sigle pour :

Éducation et Recherche 
mathématiques informatique physiques dans les Facultés de Sciences et Techniques
  Magistère interuniversitaire de physique, ancien nom des études prédoctorales de physique à l'École normale supérieure 
 « matériaux innovants-produits intelligents », un pôle de compétitivité de Moselle ;
 Museum Informatics Project de l'Université de Berkeley ;
 Mathématiques pour l'Industrie et la Physique, un ancien laboratoire de recherche de mathématiques appliquées à Toulouse;
  Miagistes Importés à Paname, une association d'anciens étudiants en Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises
 c'est un consortium de recherche de l'École polytechnique de Milan

Mécanique 
mise en position isostatique d'une pièce ;
Moulage par Injection de Poudre, un procédé de création de pièce métallique par injection d'un plastique chargé en poudre.

Aviation 
 le code AITA de l'aéroport Mitspeh Ramona en Israël

Militaire 
 module d'insertion de paramètres, une abréviation militaire française ;
 Multilateral Interoperability Programme : programme d’interopérabilité multilaterale, définit des normes d’interopérabilité entre systèmes d’information nationaux

Géographie 
 Midi-Pyrénées ;

Politique 
 Mission d’information parlementaire sur le Rwanda (1998), présidée par Paul Quilès, dont le rapport sera présenté à l'Assemblée nationale française le . On parlera alors de "Rapport Quilès". Le sigle MIP (plutôt que MIPR) est le plus couramment utilisé dans les textes littéraires et journalistiques concernant le Rwanda de 1994.
 Mission Implementation Plan, mission du haut-représentant spécial de l'UE lord Ashdown pour la paix en ex-Yougoslavie (voir EUFOR)
 Mouvement pour l'initiative populaire, un parti politique français
 Movimiento Integración Provincial, un parti politique équatorien ;
  Movimiento Indígena Pachakuti (Mouvement indigène pachakuti), un parti politique bolivien ;

Sport 
 most improved player, voir NBA Most Improved Player ;

Informatique 
 multum in parvo, voir MIP mapping ;
 ? voir Système de preuve interactive ;
 Mixed integer programming

Médias 
 Marché international des programmes de télévision (MIP TV)

Chimie 
 Molecular Imprinted Polymer ou bien "Molecularly imprinted polymer", les polymères à empreintes moléculaires
 Myristate d'isopropyle
 c'est le nom de certaines chimiokines ;

Musique 
 c'est l'abréviation du nom du groupe de rock métal Français Made In Pleasure

Autre 
 Method Innovation Process
 Médical International Présence, entreprise française de médicalisation d'événement
 En Flandre, Medisch interventieplan, Plan d'intervention médicale (PIM)
 MIP-Robotics est un fabricant Français de cobot